Arijan Komazec (1970) – ex cestista croato
 Nikola Komazec (1987) – calciatore serbo